Miejscowości w USA:
 Pontotoc – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Pontotoc
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pontotoc (ang. Pontotoc County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Pontotoc (ang. Pontotoc County) – w stanie Oklahoma